Cocciniglia  – nome comune attribuito a insetti fitofagi della superfamiglia Coccoidea (Rhynchota Homoptera) caratterizzati da una metamorfosi involutiva delle femmine, la cui semplicità morfologica le porta all'insediamento definitivo sull'organo colpito.
Cocciniglia – colorante ottenuto dall'omonimo insetto.

Altri progetti